

Patronymes 
Kalianine (masculin ; ) ou Kalianina (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Aleksandr Kalianine (1987-2011), joueur de hockey sur glace russe.

Patronyme russe